Miejscowości w Polsce:
 Pasztowa Wola
 Pasztowa Wola-Kolonia